Handke ist der Familienname folgender Personen:
 Christopher Handke (* 1989), deutscher Fußballspieler
 Emmi Handke (1902–1994), deutsche Politikerin (KPD, DFD)
 Florian Handke (* 1982), deutscher Schachspieler

 Heinz Handke (1927–2003), deutscher Generalleutnant
 Johann Christoph Handke (1694–1774), mährischer Maler
 Jürgen Handke (* 1954), deutscher Anglist
 Mirosław Handke (1946–2021), polnischer Chemiker und Politiker
 Peter Handke (* 1942), österreichischer Schriftsteller, Literatur-Nobelpreisträger (2019)
 Rebecca Handke (* 1986), deutsche Eiskunstläuferin

Siehe auch:
 Handtke
 Hantke
 Hanke
 Hancke